Le Cœur sur la main, film d'André Berthomieu (1949)
 Le Cœur sur la main, pièce de théâtre de Loleh Bellon (1980)
 Le Cœur sur la main, court métrage de Marie-Anne Chazel (2001)
 Le Cœur sur la main, une émission de télévision canadienne